Nositelkou tohoto jména byly tyto ženy:
 Johana Burgundská (1344–1360), dcera Filipa Burgundského
 Johana Burgundská († 1348), dcera burgundského vévody Roberta II.
 Johana Burgundská († 1349), dcera Renauda Burgundského
 Johana I. Burgundská († 1205), dcera burgundského hraběte Oty I.
 Johana II. Burgundská (1294–1330), dcera burgundského hraběte Oty IV.
 Johana III. Burgundská (1308–1347), dcera francouzského krále Filipa V.